Mardiasca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anthriscus sylvestris; o
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.